Владимир Васильевич Петренко (род. 1971, Одесса, Украинская ССР, СССР) — советский фигурист, чемпион мира по фигурному катанию среди юниоров 1986 года в одиночном катании. Мастер спорта СССР международного класса. Младший брат Виктора Петренко.

Биография 
В настоящее время работает тренером по фигурному катанию в США (Международный центр в Симсбури, Коннектикут).

Результаты

См. также 
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1982
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1983
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1984
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1985

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте В.Соловьёва 

Фигуристы СССР
Мастера спорта СССР международного класса
Тренеры по фигурному катанию